Arzanesi – abitanti di Arzana
Arzanesi – abitanti di Arzano